Il singolare maschile del Western & Southern Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Roger Federer ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Tomáš Berdych.

Andy Murray ha vinto il torneo battendo in finale il serbo Novak Đoković, ritiratosi per infortunio sul punteggio di 6-4, 3-0 a favore dello scozzese.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 Novak Đoković (finale)
 Rafael Nadal (quarti di finale)
 Roger Federer (quarti di finale)
 Andy Murray (campione)
 David Ferrer (terzo turno)
 Gaël Monfils (quarti di finale)
 Mardy Fish (semifinale)
 Tomáš Berdych (semifinale, ritirato per infortunio alla spalla)

 Nicolás Almagro (terzo turno)
 Gilles Simon  (quarti di finale) 
 Andy Roddick (primo turno)
 Richard Gasquet (terzo turno)
 Michail Južnyj (primo turno)
 Viktor Troicki (primo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
 Stanislas Wawrinka (primo turno)

Qualificati 

  Radek Štěpánek (terzo turno)
  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
  Kei Nishikori (primo turno)
  Marsel İlhan (primo turno)

  Julien Benneteau (secondo turno)
  Ernests Gulbis (primo turno)
  Alex Bogomolov, Jr. (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Western & Southern Open 2011
ATP World Tour 2011